Coteaux steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Blancs-Coteaux im Département Marne 
 Coteaux-du-Blanzacais im Département Charente
 Coteaux-sur-Loire im Département Indre-et-Loire
 Coteaux du Lizon im Département Jura

Coteaux steht für folgende Weinbaugebiete in Frankreich:

 Coteaux d’Aix-en-Provence
 Coteaux du Giennois
 Coteaux du Loir
 Coteaux d’Ancenis
 Coteaux-du-Layon
 Coteaux du Languedoc
 Coteaux du Lyonnais
 Coteaux-de-die
 Coteaux de Pierrevert
 Coteaux Varois en Provence

Siehe auch:

 Les Coteaux